Аршба () — абхазская фамилия.

Известные носители:
 Аршба, Адик Динварович (род. 1979) — Почётный консул Республики Абхазия в Ростовской области.
 Аршба, Александр Ионович — (род. 1949) — бывший первый замминистра ВД и юстиции Абхазии, предприниматель.
 Аршба, Беслан Нуриевич — глава администрации Галского района Абхазии.
 Аршба, Борис Михайлович — директор пансионата «Сан-Марино» в Гаграх.
 Аршба, Валерий Шалвович (род. 1949) — абхазский государственный и политический деятель.
 Аршба, Вартан Муратович — звеньевой колхоза имени Сталина Очемчирского района Абхазской АССР, Герой Социалистического Труда..
 
 Аршба, Гарри Анатольевич (род. 1969) — министр внутренних дел Абхазии в 2017—2019 годах.
 Аршба, Гванджа Пехович — бригадир колхоза имени Берия Очемчирского района Абхазской АССР, Герой Социалистического Труда.
 Аршба, Георгий Вахтангович — кандидат юридических наук, заместитель прокурора в Москве.
 Аршба, Давид (род. 1985) — российский боксёр супер тяжелой весовой категории.
 Аршба, Константин (род. 1978) — российский театральный актёр и рэп-исполнитель.
 Аршба, Константин Алексеевич — (род. 1981) — бизнесмен, издатель, общественный деятель
 Аршба, Людмила Николаевна — доцент.
 Аршба, Мушни Тарашович — председатель колхоза имени Сталина Очемчирского района Абхазской АССР, Герой Социалистического Труда.
 Аршба, Олег Нуриевич — заместитель министра иностранных дел Абхазии.
 Аршба, Отари Ионович (род. 1955) — российский политический деятель.
 Аршба, Платон Гамажлович (1915—1991) — министр внутренних дел Абхазской ССР, генерал-майор милиции.
 Аршба, Рафаэль Вартанович — боксер, быв. директор Центральной олимпийской базы СССР в с. Эшера («Эшера»).
 Аршба, Руслан Ардеванович (род. 1952) — шахтёр, Народный депутат СССР.
 Аршба, Сиварна Кидсакович — бригадир колхоза имени Берия Очемчирского района Абхазской АССР, Герой Социалистического Труда.
 Аршба, Сократ Яковлевич — хирург, доктор медицинских наук, профессор.
 Аршба, Тото Пехович — председатель колхоза имени Берия Очемчирского района Абхазской АССР, Герой Социалистического Труда.

Примечания